Профессиональная Футбольная Группа «А» 2005/2006 () — 82-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 2005/2006 на rsssf.com

2005/2006
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2005 году
Спорт в Болгарии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006